Josef Straka (1904-1976), czeski wioślarz
 Josef Straka (ur. 1978), czeski hokeista